Fares ist der Familienname folgender Personen:
 Angelina Fares (* 1989), israelisches Fotomodell
 Fares Fares (* 1973), libanesisch-schwedischer Schauspieler
 Jan Fares (* 1948), libanesischer Filmschauspieler
 Josef Fares (* 1977), schwedischer Regisseur
 Issam Fares (* 1937), libanesischer Politiker und Unternehmer
 Myriam Fares (* 1983), libanesische Sängerin
 Omar Abu-Fares (* 1984), jordanischer Schwimmer
 Oreste Fares (1885–1950), italienischer Schauspieler
 Tara Fares (1996–2018), irakisches Model und Internet-Starlet

Siehe auch:
 Farès